Ralph Miliband, théoricien politique britannique, père de :
 David Miliband, homme politique britannique
 Ed Miliband, homme politique britannique

Homonymie de patronyme